The Score steht für:
 The Score (2001), US-amerikanischer Spielfilm (2001)
 The Score (2005), kanadischer Spielfilm von Kim Collier und Kim Colwell (2005) 
 The Score (2021), britischer Spielfilm von Malachi Smyth (2021) 
 The Score (Album), Studioalbum der Band Fugees (1996)
 The Score (Band), US-amerikanische Indie-Pop-Band
 The Score Television Network, kanadischer Sportfernsehsender
 The Score Group, US-amerikanisches Unternehmen der Pornobranche

Siehe auch:
 Score
 Scoring